Dies ist eine Liste der Premierminister des Niger seit der Unabhängigkeit des Landes.

Liste der Amtsinhaber

Siehe auch 
 Liste der Staatsoberhäupter des Niger

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Regierung (französisch)
 
 

Niger
!Liste